Souleiman ist der Familienname folgender Personen:

 Ayanleh Souleiman (* 1992), dschibutischer Mittelstreckenläufer
 Moussa Souleiman (* 1962), dschibutischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Suleiman